Programa Voyager - um programa espacial da NASA
Voyager 1
Voyager 2
Scaled Composites Voyager - o avião que deu a volta ao mundo sem parar para reabastecer.
HMS Voyager - uma unidade naval da Marinha Britânica
Voyagers! - série de TV produzida pela NBC na década de 80, transmitida no Brasil pelo SBT
Star Trek: Voyager - Telessérie americana de ficção científica baseada no universo de Star Trek, que foi produzida de 1995 a 2001
Classe Voyager
Voyager (livro) - um romance da escritora americana Diana Gabaldon
Voyager (álbum de Mike Oldfield)
Rádio PX (Faixa Cidadão) ou outra faixa da marca Voyager (CB Radios)

Desambiguação